Een verkeersweg:
 N109 (België)
 N109 (Frankrijk)
 N109 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing